Verschiedene Kasernen in Deutschland tragen den Namen Hanseaten-Kaserne:
 Hanseaten-Kaserne (Itzehoe)
 Hanseaten-Kaserne (Hamburg-Horn)
 Hanseaten-Kaserne (Hamburg-Fuhlsbüttel)
 Hanseaten-Kaserne (Lübeck)